Géniva puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica nigra; o
 el nombre común de la planta Neslia paniculata.
 el nombre común de la planta '''''Raphanus raphanistrum